Contea di Humphreys o Humphreys County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Humphreys (Mississippi)
 Contea di Humphreys (Tennessee)